Тіппеліга 2014 — 70-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона втретє здобув Молде.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати матчів

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23/26 листопада 2014

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2014
Норвегія